Сезон 2010-2011 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 28 серпня 2010 та 21 травня 2011 року. Став ювілейним, 80-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 20 команд, у тому числі 3 команди, які попереднього сезону підвищилися у класі з Сегунди. За результатами сезону 17 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, а три найгірших клуби вибули до Сегунди.

Переможцем турніру стала «Барселона», яка захистила чемпіонський титул попереднього сезону та здобула свій 21-й трофей національної першості. Долю золотих нагород було вирішено за два тури до завершення змагання — у 36 турі каталонці зіграли унічию 1:1 проти одного з аутсайдерів, «Леванте», чого було достатньо для утримання 6-очкового відриву від найблищого переслідувача, мадридського «Реала», що з урахуванням кращого результату в очних двобоях іспанських грандів означало завчасну перемогу «синьо-гранатових» у сезоні.

Підсумкова турнірна таблиця 
{| align=center style="font-size: 90%; border-collapse:collapse" border=0 cellspacing=0 cellpadding=2
|- align=center bgcolor=#98A1B2
!width=40|
!width=40|
!width=220| Турнірна таблиця 2010—2011
!width=40|О
!width=40|І
!width=40|В
!width=40|Н
!width=40|П
!width=40|М+
!width=40|М-
!width=40|РМ
|- align=center style="background:#DDEEFF;"
| ||1.||style="text-align:left;"|«Барселона»
||96||38||30||6||2||95||21||+74
|- align=center
|  ||2.||style="text-align:left;"|«Реал Мадрид»
||92||38||29||5||4||102||33||+69
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
| ||3.||style="text-align:left;"|«Валенсія»
||71||38||21||8||9||64||44||+20
|- align=center
| ||4.||style="text-align:left;"|«Вільярреал»
||62||38||18||8||12||54||44||+10
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
| ||5.||style="text-align:left;"|«Севілья»
||58||38||17||7||14||62||61||+1
|- align=center
| ||6.||style="text-align:left;"|«Атлетик» (Більбао)
||58||38||18||4||16||59||55||+4
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
| ||7.||style="text-align:left;"|«Атлетіко» (Мадрид)
||58||38||17||7||14||62||53||+9
|- align=center
| ||8.||style="text-align:left;"|«Еспаньйол»
||49||38||15||4||19||46||55||-9
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
| ||9.||style="text-align:left;"|«Осасуна»
||47||38||13||8||17||45||46||-1
|- align=center
| ||10.||style="text-align:left;"|«Спортінг» (Хіхон)
||47||38||11||14||13||35||42||-7
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
| ||11.||style="text-align:left;"|«Малага»
||46||38||13||7||18||54||68||-14
|- align=center
| ||12.||style="text-align:left;"|«Расінг» (Сантандер)
||46||38||12||10||16||41||56||-15
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
| ||13.||style="text-align:left;"|«Сарагоса»
||45||38||12||9||17||40||53||-13
|- align=center
| ||14.||style="text-align:left;"|«Леванте»
||45||38||12||9||17||41||52||-11
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
| ||15.||style="text-align:left;"|«Реал Сосьєдад»
||45||38||14||3||21||49||66||-17
|- align=center
| ||16.||style="text-align:left;"|«Хетафе»
||44||38||12||8||18||49||60||-11
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
| ||17.||style="text-align:left;"|«Мальорка»
||44||38||12||8||18||41||56||-15
|- align=center style="background:#FFC0E0;"
| ||18.||style="text-align:left;"|«Депортіво» (Ла-Корунья)
||43||38||10||13||15||31||47||-16
|- align=center style="background:#FFA0C0;"
|  ||19.||style="text-align:left;"|«Еркулес»
||35||38||9||8||21||36||60||-24
|- align=center style="background:#FFC0E0;"
| ||20.||style="text-align:left;"|«Альмерія»
||30||38||6||12||20||36||70||-34
|}

Динаміка турнірного становища

Чемпіони 
Футболісти «Барселони», які протягом турніру були гравцями основного складу:
 Віктор Вальдес 
 Даніел Алвес 
 Ерік Абідаль 
 Жерард Піке 
 Максвелл 
 Андрес Іньєста 
 Хаві Ернандес 
 Серхіо Бускетс 
 Давід Вілья 
 Ліонель Мессі 
 Педро Родрігес

Тренер: Жузеп Гвардіола.

Бомбардири 

Найкращим бомбардиром Прімери сезону 2010—11 став гравець мадридського «Реала» португалець Кріштіану Роналду, який записав до свого активу 40 голів, встановивши таким чином новий рекорд результативності найвищого іспанського футбольного дивізіону.

Рекорди сезону 
 Найбільше перемог: «Барселона» (30)
 Найменше поразок: «Барселона» (2)
 Найкраща атака: «Реал Мадрид» (102 забито)
 Найкращий захист: «Барселона» (21 пропущено)
 Найкраща різниця голів: «Барселона» (+74)

 Найбільше нічиїх: «Спортінг» (Хіхон) (14)
 Найменше нічиїх: «Реал Сосьєдад» (3)

 Найменше перемог: «Альмерія» (6)
 Найбільше поразок: «Реал Сосьєдад» та «Еркулес» (21)
 Найгірша атака: «Депортіво» (Ла-Корунья) (31 забито)
 Найгірший захист: «Альмерія» (70 пропущено)
 Найгірша різниця голів: «Альмерія» (-34)

 Матч з найбільшою кількістю голів: «Валенсія» — «Реал Мадрид» 3-6 (33 тур) та «Реал Мадрид» — «Альмерія» 8-1 (38 тур)
 Матч з найбільшою різницею голів: «Альмерія» — «Барселона» 0-8 (12 тур)
 Найбільше поразок поспіль: «Малага» (4)
 Найбільше перемог поспіль: «Барселона» (16)

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 2010–11 на RSSSF  

2010-11
2010 у футболі
2011 у футболі
2010 в іспанському спорті
2011 в іспанському спорті